Predator (von lateinisch praedator ‚Räuber‘) oder The Predator steht für:

Filme:
 Predator (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1987)
 Predator 2, US-amerikanischer Spielfilm (1990)
 Predator – Upgrade (The Predator), US-amerikanischer Film von Shane Black (2018)

Musik:
 Predator (Band), deutsche Band
 Predator (Album), Musikalbum von Accept (1996)
 The Predator (Album), Musikalbum von Ice Cube (1992)

Militärtechnik:
 Predator, Aufklärungsdrohne der US Air Force, siehe General Atomics MQ-1
 Predator SRAW, Panzerabwehrwaffe, siehe FGM-172 SRAW

Diverses:
 Predator (Automarke), britische Automarke
 Predator (Six Flags Darien Lake), Achterbahn in den Vereinigten Staaten
 Predator, Überkopf-Fahrgeschäft, siehe Top Star Tour

Siehe auch:
 Alien vs. Predator
 Nashville Predators, US-amerikanisches Eishockey-Franchise
 Predators, US-amerikanischer Film von Nimród Antal (2010)
 Prädator, Ernährungstyp
 Primeval – Rückkehr der Urzeitmonster #Vorkommende Tiere für das Monster Prädator